Бурк-ан-Брес (, ) — город на востоке Франции, префектура департамента Эн. Население — 40,7 тыс. жителей.

География 
Расположен на реке Ресузе, к западу от горного массива Юра.

История 

В XIII веке Бурк получил статус вольного города. С XV века — столица провинции Бресс в составе герцогства Савойя. Сохранял этот статус и после присоединения к Франции по итогам Лионского мира (фр.) до Великой французской революции.

Экономика 

Город находится на пересечении значительных транспортных путей общеевропейского значения.

Основное промышленное производство — завод грузовых автомобилей «Рено».

Бурк известен также как центр торговли сельскохозяйственной продукцией, прежде всего знаменитыми во Франции .

Достопримечательности 

Основной достопримечательностью Бурк-ан-Бресса является королевский монастырь в Бру (фр.) с церковью в стиле фламандской пламенеющей готики. Комплекс был построен по распоряжению Маргариты Австрийской, похороненной там рядом с мужем герцогом Савойи Филибертом II. В настоящее время монастырь является музеем.

Примечания 

Города Франции
Эн
Префектуры Франции